Plaats in Indonesië
 Gedung Harapan (Jati Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Gedung Harapan (Negeri Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung